Зернова́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Зерновая улица — исчезнувшая улица в Липецке.

Украина 
 Зерновая улица — улица в Запорожье.
 Зерновая улица — улица в Одессе.
 Зерновая улица — улица в Полтаве.
 Зерновая улица — улица в Харькове.